Brand может означать:

 
 Brand — сорт пива.
 Brand — шведский журнал.
 Brand — торговая марка производителя кухонной техники.

См. также 
 Бранд
 Бренд